Копте́лов — фамилия.

Известные носители:
 Коптелов, Афанасий Лазаревич (1903—1990) — русский советский прозаик.
 Коптелов, Валерий Александрович — российский историк, директор Сыктывкарского лесного института.
 Коптелов, Евгений Николаевич (род. 1993) — российский пловец.
 Коптелов, Михаил Ефремович (1904—1952) — советский дипломат, посол СССР в Австрии.
 Коптелов, Феоктист Александрович (1923—1999) — советский футболист, игрок в хоккей с мячом, тренер.
 Коптелов, Эдуард Алексеевич (род. 1946) — российский учёный в области радиационной физики твёрдого тела, доктор физико-математических наук.